Донамария () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 23,83 км². Население — 420 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Donamaria
 Convento de Las Carmelitas Descalzas de Donamaría
 Venta de Donamaria
 Castillosnet.org

Муниципалитеты Наварры